Того року турнір проводився вперше, починаючи з 1994 року.

Вікторія Голубич виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Кікі Бертенс з рахунком 4–6, 6–3, 6-4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Ladies Championship Gstaad
2016